Niurenius kan syfta på:
 Erik Eriksson Niurenius, död före 1665, svensk lantmätare
 Olaus Petri Niurenius (1580–1645), svensk präst och skolrektor
 Ericus Petri Niurenius (1592–1667), svensk präst